Tuscarawas désigne :

 Tuscarawas, une ville située dans l’Ohio ;
 le comté de Tuscarawas, situé dans l’Ohio ;
 la rivière Tuscarawas.